Ректор-стрит:

 Ректор-стрит — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Broadway Line.
 Ректор-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Broadway — Seventh Avenue Line